In 1983 werd het 51ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Colo-Colo werd kampioen. Omdat de competitie voor het volgende seizoen uitgebreid werd naar 26 clubs waardoor er dit jaar geen degradatie was.

Eindstand

Pre-Libertadores

Promotie-eindronde

Externe link
RSSSF

1983
Competitievoetbal 1983